Revue steht für:

 Revue, eine Gattung des Musiktheaters
 Militärparade
 Revue (Album), Studioalbum des deutschen Rapduos Herr von Grau
 Revue (Illustrierte), deutsche Wochenzeitschrift (1946–1966)
 Revue (Luxemburg), deutschsprachiges luxemburgisches Wochenmagazin (seit 1945)
 Eine 1961 eingeführte Handelsmarke für Kameras von Foto-Quelle, s. Quelle (Versandhandel)
 Ein Markenname von Armbanduhren von Revue Thommen
 Revue (Fluss), Fluss in Mosambik

Siehe auch: